Гран-при Штирии 2021 года () — восьмой этап чемпионата мира «Формулы-1» 2021 года. Прошёл 25—27 июня на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге, Австрия. Это второй Гран-при Штирии в истории. Также это первый из двух этапов подряд, которые проходят на одной трассе.

Макс Ферстаппен выиграл поул и гонку за команду Red Bull.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С2, С3 и С4 соответственно.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +25 °C, трасса +54…53 °C 

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:09,003
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +26…27 °C, трасса +52 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Льюис Хэмилтон ( Mercedes) — 1:07,058, поставлен на 71 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт трассы Ред Булл Ринг — (проект Шпильберг)

Гран-при Штирии
Июнь 2021 года
Спорт в Австрии в 2021 году